Butes (fill de Bòreas), personatge mitològic
 Butes (fill de Pandíon), personatge mitològic
 Butes l'argonauta, un dels argonautes
 Butes (poeta), poeta grec